Urosalpinx är ett släkte av snäckor som beskrevs av William Stimpson 1865. Urosalpinx ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Urosalpinx